Les Éveillés est le vingt-deuxième tome des Légendaires, série de bande dessinée de high fantasy de Patrick Sobral, sorti le .

Résumé 

Depuis que Shimy et les elfes élémentaires ont vaincu le néant, une partie du groupe est resté à Astria pour lire le journal d'Artémus. Quant à Razzia, Ténébris et Byskaros, ils vont faire la connaissance d'Élysio le mage écarlate, Lionfeu et Kalandre la voyante. Ils vont leur apprendre qui ils étaient avant World Without.

Réception

Réception commerciale 
En France, l'album entre directement numéro un du Top BD (hors mangas). Il atteint la seconde place du Top Livres. Edité à 200 000 unités, il s'inscrit dans la continuité des tirages des 4 opus précédents. Lors de la deuxième semaine, la bande dessinée est respectivement  et  du Top BD hors mangas et du Top Livres.

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 2019
Album des Légendaires